La Influencia Personal (The personal influence) es un libro escrito por Paul Lazarsfeld y Elihu Katz publicado en 1955. En este trabajo, se "redescubre" un nuevo factor que intermedia entre los medios de comunicación y las decisiones de las personas, este factor es justamente la influencia personal. Los factores intermedios que ya eran considerados previos al aporte de este trabajo eran, por un lado, la exposición y predisposición del destinatario, y por el otro lado, las diferencias de los medios y diferencias de los contenidos por parte del transmisor. 
Este libro pertenece a una corriente positivista dentro de las ciencias sociales, y se ha basado en los aportes de autores como Robert K. Merton, entre otros. El método que fue utilizado para la investigación es el hipotético deductivo.

Descubrimiento y "Redescubrimiento" del factor intermediario de las personas 

Katz y Lazarsfeld utilizan el término "redescubrimiento" en diferentes sentidos. Uno de ellos se refiere a que el descubrimiento "primitivo" fue realizado por los sociólogos americanos pioneros y por los psicólogos sociales, mientras que el redescubrimiento le pertenece a la nueva sociología positiva.
Otro de los motivos de la utilización del término "redescubrimiento" corresponde con el hecho de que para los autores el descubrimiento original provenía de una idea primaria, la cual era el disparador de la investigación(esta idea era muy sencilla, aunque era lo que derivaría posteriormente en una hipótesis original). En este mismo camino, el redescubrimiento se realiza en el momento de la contrastación de la idea en la empiria.

El líder y la comunicación en dos etapas 
 
El proceso comunicativo se da en dos etapas. En primer lugar, la comunicación parte desde los medios hacia los líderes de opinión, definidos estos como aquellas personas dentro de un grupo quienes están más en contacto con cierto tema. El líder no es alguien fijo, más bien varía según el tema. En el siguiente paso, el líder de opinión influye sobre el grupo, que no tiene gran conocimiento acerca del asunto.
Por ejemplo, en el tema peluquería, aquella persona que es peluquera es una líder sobre el tema. Este líder es influenciado por los medios con respecto a modas, productos, etc. En una segunda etapa, el líder influye sobre el tema peluquería sobre sus clientas, quienes no tienen grandes conocimientos acerca del asunto. 
Más allá de la simplicidad de este ejemplo, esta teoría de la influencia personal ha sido utilizado para temas muy relevantes, como por ejemplo la motivación de un grupo en el ejército, el nivel de producción de un grupo, la influencia de camarillas dentro de un contexto urbano, aunque el principal papel que ha desempeñado esta teoría fue en el contexto electoral y el rol que cumplen los líderes de opinión sobre cierto grupo.

Influencia
Influencia